Plusieurs rues en France portent le nom de rue Vergniaud : 

à Lille, la rue Vergniaud dans le quartier de Vauban-Esquermes;
à Paris, la rue Vergniaud dans le 13;
 Il existe des rues Vergniaud à Bellac, Bordeaux, Brest, Cazouls-lès-Béziers, Goussainville (Val-d'Oise), Grenoble, Levallois-Perret, Libourne, Poitiers et Talence;
 Il existe une rue Victurnien Vergniaud à Blanquefort_(Gironde);
 Il existe des rues Pierre Vergniaud à Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Nazaire et Isle_(Haute-Vienne).

Odonyme